Löfqvist är ett svenskt efternamn av borgerlig typ som bärs av många släkter. Andra stavningar är Löfquist, Löfkvist, Lövquist, Lövqvist och Lövkvist av vilka Löfqvist är den vanligast förekommande formen. Stavningar som har förekommit men som är mycket ovanliga i dag är Löfqwist och Leufqvist. Den sistnämnda, franskinspirerade stavningen, användes bland annat av prästen, författaren och glasbruksgrundaren Johan Leufqvist (1750–1814). Namnet har också skrivits Löfvenqvist. I Danmark och Norge,  där namnet också förekommer, skrivs det med ø.Totalt finns det 3063 personer som bär någon form av efternamnet i Sverige. Sjön Lofquist Lake i Kanada är namngiven efter svenskättlingen Maurice Gottfred Lofquist.

Statistik

Personer med efternamnet 
 Bertil Löfquist (1912–2005), docent och civilingenjör
 David Löfquist (född 1986), fotbollsspelare
 Ellen Löfqvist (född 1997), fotbollsspelare
 Gyrd Løfqvist (1921–2012), dansk skådespelare
 Helfrid Löfquist (1895–1972), trädgårdsarkitekt
 Helge Löfquist (1896–1960), metallurg
 Henrik Löfkvist (född 1995), fotbollsspelare
 Ivar Löfqvist (1915–2005), ämbetsman
 Jan Löfqvist (1935–2004), zoolog och professor
 Jan-Eskil Löfkvist (1920–2014), docent i nordiska språk, sång- och psalmförfattare
 Johan Leufqvist (1749–1814), prost, författare och glasbruksgrundare
 Karl-Erik Löfqvist (1907–1986), historiker och skolman
 Lukas Löfquist (född 1996), ishockeyspelare
 Oskar Löfkvist (född 1980), skådespelare
 Sam Lofquist (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 Thomas Löfkvist (född 1984), tävlingscyklist
 Thorvald Löfkvist (1927–2022), docent och ÖNH-läkare
 Tor Löfquist (1896–1986), tjänsteman
 Tyra Löfkvist (1905–1989), socialdemokratisk politiker
 William Löfqvist (1947–2016), ishockeymålvakt

Referenser 

Svenska efternamn